Сезон 2020/2021 стал для «Ювентуса» 117-м в чемпионате Италии. После провала в прошлом сезоне Лиги чемпионов, главный тренер Маурицио Сарри был уволен. На его место был назначен бывший игрок клуба Андреа Пирло. Но однако, сезон сложился неудачно: была прервана девятилетняя гегемония в Италии, кроме того, команда впервые с сезона 2010/11 заняла место вне тройки лидеров.

Из трофеев удалось взять только кубок  и суперкубок страны. В Лиге чемпионов команда снова вылетела на ранней стадии от Порту.

Самым ценным игроком «Ювентуса» в сезоне был признан Криштиану Роналду, который по итогам сезона также стал лучшим бомбардиром клуба, а также лучшим нападающим и лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

0

Зима 

18.500.000

Ушли из клуба

Лето 

7.000.000

Зима 

0

Общие убытки:18.500.000

Общая прибыль:7.000.000

Разница:11.500.000

Соревнования

Предсезонные матчи

Товарищеские матчи

Суперкубок Италии

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки